Kadanoff ist der Familienname von:
 Dimiter Kadanoff (1900–1982), russisch-österreichischer Mediziner
 Leo Kadanoff (1937–2015), amerikanischer Physiker